Calathotarsus är ett släkte av spindlar. Calathotarsus ingår i familjen Migidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Calathotarsus